Koagulacija (lat. coagulatio: grušanje, sirenje) može značiti: 
 koagulacija je zgrušavanje (na primjer zgrušavanje krvi), nakupljanje, agregiranje, sjedinjavanje manjih čestica u veće nakupine, agregate. 
 koagulacija (kemija), u kemiji, je izdvajanje koloidno dispergiranih kemijskih tvari iz kapljevite faze u obliku grudica, odnosno prijelaz koloidnoga sustava iz stanja sola u stanje gela (koloidi ili koloidni sustav). 
 proces suprotan koagulaciji, to jest raspadanje većih agregata i prijelaz iz gela u sol, naziva se peptizacija. Koagulacija se postiže zagrijavanjem, dodatkom elektrolita ili koloida sa suprotnim električnim nabojem. 
 koagulaciji je srodna flokulacija, u kojoj jednakim procesom umjesto grudica nastaju pahuljice i slične rahle nakupine. Flokulacija se može potaknuti dodatkom malih količina površinski aktivnih kemijskih tvari koje tek dijelom prekrivaju površinu kapljevite faze (flokulanti). Koagulacija i flokulacija tehnički su važni procesi, na primjer za pročišćavanje vode, bistrenje otpadnih voda, zgrušavanje mlijeka pri proizvodnji sira i maslaca, u proizvodnji lijekova, tinte, ljepila, u kozmetičkoj industriji, poljoprivredi i drugom.

Izvori